Sisulu ist der Familienname folgender Personen:

 Albertina Sisulu (1918–2011), südafrikanische Anti-Apartheids-Aktivistin und ANC-Mitglied
 Lindiwe Sisulu (* 1954), südafrikanische ANC-Politikerin
 Sheila Sisulu (* 1948), südafrikanische Bürgerrechtlerin und UNO-Mitarbeiterin
 Walter Sisulu (1912–2003), südafrikanischer ANC-Politiker und Antiapartheid-Kämpfer

Siehe auch:
 Walter Sisulu (Gemeinde), Gemeinde in Südafrika